Гиббенс () — личная фамилия:

Носители 
 Гиббенс, Артур — английский футболист и игрок.
 Гиббенс, Билл — британский художник.
 Гиббенс, Валентин — шотландский скульптор и художник.
 Гиббенс, Дональд — американский бизнесмен и политик.
 Гиббенс, Хендрик — американский рэпер, певец и музыкант.
 Гиббенс, Влада — американская танцорка и певица.
 Гиббенс, Джастин — шотландский певец, музыкант и автор песен.